Коуп () — английская фамилия. Известные носители:
 Коуп, Артур Стокдейл (1857—1940) — английский художник, портретист, сын Чарльза Веста Коупа (см. ниже).
 Коуп, Венди (род. 1945) — английская поэтесса, педагог, журналист и редактор, корреспондент.
 Коуп, Джейми (род. 1985) — английский снукерист.
 Коуп, Джейсон — южноафриканский актёр.
 Коуп, Джек (1913—1991) — южноафриканский писатель, журналист и поэт британского происхождения.
 Коуп, Джулиан (род. 1957) — британский рок-музыкант, певец и автор песен.
 Коуп, Марианна (1838—1918) — монахиня, святая Римско-католической церкви.
 Коуп, Ронни (1934—2016) — английский футболист.
 Коуп, Чарльз Уэст (1811—1890) — британский художник, отец Артура Стокдейла Коупа.
 Коуп, Эдвард (1840—1897) — североамериканский натуралист, палеонтолог и сравнительный анатом.

См. также 
 Коп
 Копп